A Slight Mistake – cortometraggio del 1911 diretto da William Humphrey
A Slight Mistake – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
A Slight Mistake – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Georges Méliès